Mackenbach (België)
Mackenbach (Rijnland-Palts)